Spalangiopelta är ett släkte av steklar som beskrevs av Masi 1922. Spalangiopelta ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Spalangiopelta